Xenia Alexandrovna av Ryssland, född 6 april 1875 i Sankt Petersburg, död 20 april 1960 i London, var en rysk storfurstinna, dotter till tsar Alexander III av Ryssland och Maria Fjodorovna samt syster till tsar Nikolaj II av Ryssland. Hon gifte sig 1894 med sin fars kusin storfurst Alexander Michailovitj av Ryssland.

Biografi 
Xenia växte företrädesvis upp i Gattjina (slott) utanför Sankt Petersburg och undervisades av privatlärare med tonvikt på främmande språk.
 
Hennes äktenskap var inte arrangerat: paret hade blivit förälskade i varandra under uppväxten och vigseln hade kunnat ske först fyra år efter att de bett om tillstånd, och efter att Alexanders far hade ingripit, eftersom hennes föräldrar var osäkra på Alexanders personlighet. De bodde ofta på sin egendom Ai-Todor på Krim. Paret tillbringade mycket tid på resor utomlands, men efter 1907, då Alexander inledde en relation med en viss 'Maria Ivanovna' och Xenia året därpå gjorde detsamma med en man med kodnamnet 'Fane', avslutade paret sitt förhållande, även om de fortsatte att vara gifta. 

Xenia var ledamot i Kvinnornas Patriotiska Förening, beskyddare av Creche Sällskapet, ett daghem för barn till arbetare i Sankt Petersburg, beskyddare av ett sällskap som tog hand om sjöfartsanställdas familjer, beskyddare av Xenia Institutet vid Sankt Petersburgs universitet, grundare av "Xenia-föreningen för barn till arbetare och flygare" och intresserad av sjukvård för lungsjuka. 

Hon hade en god relation till sina bröder, även tsaren, men relationen till hennes svägerska Alexandra ansträngdes efter hand, då denna inte tyckte om att Xenia hade flera friska söner medan hon själv endast hade en sjuklig son, och på grund av Xenias avsky för Rasputin. Xenia tyckte också illa om det rysk-japanska kriget 1904. 

Vid första världskrigets utbrott 1914 befann sig Xenia i Frankrike och hennes mor i Storbritannien, och de återvände hem tillsammans. Hon ägnade sig åt krigssjukvård och organiserade bland annat artificiella lemmar åt de som genomgått en amputation. Tillsammans med modern protesterade hon mot tsarens beslut att ta befälet över armén 1915 och utnämnandet av tsaritsan till regent 1916, något tsaren ignorerade; tsaritsan blev dock så upprörd att Xenia och hennes mor begav sig till Krim. 

Hon befann sig på Krim när ryska revolutionen bröt ut. Hon tillhörde de 80-tal personer som evakuerades på det brittiska fartyget HMS Marlborough från Krim med sin mor 11 april 1919. Modern fortsatte till Danmark, medan Xenia bosatte sig i Storbritannien. Hennes man bosatte sig vid samma tid i Frankrike. Hon fick fullmakt över tsarfamiljens egendom i Storbritannien, men hennes ekonomi var så dålig att hon från 1925 levde på den brittiska kungafamiljens välgörenhet. Hon tvingades också bemöta Anna Andersons påståenden om att vara hennes brorsdotter Anastasia.

Barn 

 Irina Alexandrovna (1895–1970) gift med Felix Yussopov
 Andrei Alexandrovitj (1897–1981) gift med donna Elisabetta Ruffo (1886–1940)
 Feodor Alexandrovitj (1898–1968) 
 Nikita Alexandrovitj (1900–1974) 
 Dmitri Alexandrovitj (1901–1980) 
 Rostislav Alexandrovitj (1902–1978) 
 Vasili Alexandrovitj (1907–1989)

Anfäder

Referenser

 

Födda 1875
Avlidna 1960
Ryska storfurstinnor
Kvinnor
Romanov